Bath, ciutat del sud-oest d'Anglaterra al comtat de Somerset
 Bath (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Bath (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Bath (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Bath (Nova Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Bath (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Bath (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Bath (Berkeley Springs) (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest
 West Bath, població dels Estats Units a l'estat de Maine